ANIMETAL MARATHON VII ～戦え! メタル・ヒーロー～ è un album degli Animetal pubblicato nel 2005. La traccia Jump In The Fire! (ジャンプ・メドレー), contiene 魔訶不思議アドベンチャー！（DRAGONBALL） e CHA-LA HEAD-CHA-LA（DRAGONBALL Z）.

Formazione 
 さかもと えいぞう (Voce)
 Syu (Chitarra)
 MASAKI (Basso)
 KATSUJI (Batteria)

Tracce 

 CAT'S EYE（CAT'S EYE）
 魔訶不思議アドベンチャー！（DRAGONBALL）
 CHA-LA HEAD-CHA-LA（DRAGONBALL Z）
 コブラ（スペースコブラ）
 ホームワークが終わらない（幽遊白書）
 冬のライオン（キャプテン翼）
 汚れつちまった悲しみに…（魁!!男塾）

Collegamenti esterni 
 

Tokusatsu